Юрьевский уезд — название двух исторических административных единиц в составе Российской империи и первых лет РСФСР:

 Юрьевский уезд (Владимирская губерния) (1778—1925).
 Юрьевский уезд (Лифляндская губерния) (до 1893 года Дерптский).

См. также 
 Юрьевецкий уезд